The Masters eller US Masters er en af de fire major turneringer i golf. Som den eneste af disse turneringer spilles den på den samme bane hvert år, nemlig på Augusta National Golf Club i staten Georgia. Turneringen spilles altid i den første hele uge i april.

Tal i parentes efter "Playoff" angiver antallet af spillere i playoff.

Masters Tournament, The
Etableret i 1934
Sport i USA